Mieczysław Dębicki – polski konstruktor
 Mieczysław Dębicki – prezydent miasta Warszawy
 Stanisław Mieczysław Dębicki – polski malarz